Kapelle (von lateinisch cappa, ,Mantel‘, ursprünglich Aufbewahrungsort des Mantels des heiligen Martin von Tours) steht für:

 Kapelle (Kirchenbau), ein baulich kleiner Bet- oder Gottesdienstraum
 Kapelle (Kanonisches Recht), dem Gottesdienst dienender Ort ohne Rechtsstellung als Kirche
 Kapelle (Amtstracht), ein Satz einheitlicher Gewänder für Priester, Diakon und Subdiakon
 Musikkapelle, ein Musikensemble
 Staatskapelle, Hofkapelle, ein Orchester an einem Fürstenhof, heute öffentlich-rechtliches Orchester
 Hofkapelle (Amt), die oberste Verwaltungsbehörde im fränkischen und später ostfränkischen Reich
 Abzug (Gas) in einem Laboratorium (schweizerisch)
 ein poröses Tiegelchen, das zur Abtrennung von Edelmetallen eingesetzt wird, siehe Kupellation

Kapelle ist Ortsname von
 Kapelle-op-den-Bos, eine Gemeinde in der Provinz Flämisch-Brabant Belgien
 Kapelle (Zeeland), eine Gemeinde und Stadt in der Provinz Zeeland, Niederland
 Kapelle (Altenkunstadt), Ortsteil der Gemeinde Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Kapelle (Gingst), Ortsteil der Gemeinde Gingst, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Kapelle (Werdum), Ortsteil der Gemeinde Werdum, Landkreis Wittmund, Niedersachsen

Kapelle ist Familienname von
 Heinz Kapelle (1913–1941), deutscher Widerstandskämpfer

Siehe auch:

 a cappella
 Capelle
 Cappella
 Chapelle
 Chapel
 Eigenkapelle, eine Kapelle in privater Nutzung
 Kapellen
 Kapellet, Schlucht im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Kpelle
 Alte Kapelle
 Rote Kapelle
 Rote Kapelle (Karnak)
 Weiße Kapelle (Karnak)